W Bośni i Hercegowinie
 Javor – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Busovača
 Javor – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Javor – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Javor – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići

 W Chorwacji
 Javor – wieś w żupanii zagrzebskiej, w gminie Žumberak

 W Czechach
 Javor – gmina w powiecie Klatovy, w kraju pilzneńskim
 Javor – szczyt w Karkonoszach

 W Serbii
 Javor – wieś w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar

 Na Słowacji
 Javor – szczyt w Górach Lewockich
 Javor – szczyt w paśmie Bachureń
 Javor – szczyt w Magurze Spiskiej

 W Słowenii 
 Javor – wieś w gminie miejskiej Lublana